Jagelló Borbála (1478–1534) vagy más néven Barbara, Szászország hercegnéje, Meissen őrgrófnéja, IV. Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet magyar hercegnő lánya
Jagelló Borbála (1571–1615 után) vagy más néven Barbara, II. Zsigmond Ágost lengyel király természetes lánya